Кураса ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Вали-Сан-Франсискану-да-Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жуазейру. Население составляет 31 719 человек на 2006 год. Занимает площадь 6 442,190 км². Плотность населения — 4,9 чел./км².

История 
Город основан 6 июля 1832 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 97.138.400,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.195,66 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,626 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: сухой жаркий.

Важнейшие населённые пункты 

Муниципалитеты штата Баия